Фердинанд (Фердинандо) Антонолини (1774 — 1824) — композитор, дирижёр, музыкальный педагог, итальянец по национальности.

Биография 
Фердинанд Антонолини жил в России, занимался преподаванием пения в Санкт-Петербургском театральном училище. С 1796 года служил придворным капельмейстером. Сын капельмейстера Императорских театров при Екатерине II и Павле I, начал службу при Александре I учителем пения великой княгини. Ему вместе с отцом принадлежит музыка ряда поставленных на русской столичной сцене опер.

Масон, к 1810 году почётный член ложи и брат-гармонии петербургской масонской ложи «Соединённых друзей». С 1810 года член петербургской ложи «Палестина». К 1812 году член капитула «Гора Фавор».

Антонолини является автором музыки ко многим балетам, к некоторым из них музыка была написана в соавторстве с Кавосом. Также Антонолини автор аранжировки хоров, танцев, куплетов.

Фердинанд Антонолини в своей музыке нёс некоторые черты венской классической музыкальной школы.

Произведения 
Оперы
 Карачун, или Старинные диковинки (1805)
 Ломоносов, или Рекрут-стихотворец (1814)
 Жёлтый Карло («Желтый Карло, или Волшебница мрачной пустыни») (1815)
 Добрыня Никитич, или Страшный замок (1818, в соавторстве с Кавосом)
 Жар-птица, или Приключение Левсила царевича (1822, в соавторстве с Кавосом)
 Мирослава, или Костёр смерти (1827, в соавторстве с Кавосом)
Балеты
 Калиф Багдадский, или Приключение молодости Гаруна-аль-Рашида (1818)
 Кора и Алонзи, или Дева Солнца (1820)
 Альцеста, или Сошествие Геркулеса в ад
 Молодая Молочница, или Нисетта и Лука
 Хензи и Тао
Оратория
 Страшный суд

Семья 

 Сын — Улисс (1819-1877) был артистом-певцом Императорских театров.

Примечания 

Родившиеся в XVIII веке
Композиторы Российской империи
Масоны России
Композиторы по алфавиту
Дирижёры Российской империи
Дирижёры по алфавиту
Музыкальные педагоги Российской империи
Музыкальные педагоги XVIII века
Музыкальные педагоги XIX века
Композиторы России XVIII века
Композиторы России XIX века